Подполозье, топоним:

Россия 
 Подполозье — деревня в Псковском районе Псковской области, Серёдкинская волость

Украина 
 Подполозье — село в Воловецком районе Закарпатской области